Don kan henvise til flere artikler:
 Don – en flod i Rusland
 Don (flod i England) – en flod i England
 Don (tilnavn) – et italiensk og spansk tilnavn
 På dansk bruges "don" om en kvindebedårer efter den fiktive figur Don Juan

Se også
 Drengenavnet Donald – forkortes ofte til "Don" på engelsk.